Hensley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hensley (Arkansas), im Pulaski County
 Hensley (Breckinridge County, Kentucky)
 Hensley (Clay County, Kentucky)
 Hensley (West Virginia), im McDowell County
 Hensley Ford, Kentucky
 Hensley Heights, West Virginia

Hensley ist der Familienname folgender Personen:
 Cassandra Lynn Hensley (1979–2014), US-amerikanisches Playmate und Model
 Cindy Hensley McCain (* 1954), US-amerikanische Unternehmerin, Ehefrau von Senator John McCain
 Dannie Alan Hensley (1944–2008), US-amerikanischer Zoologe
 Joe L. Hensley (1926–2007), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Jurist
 John Hensley (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Ken Hensley (1945–2020), britischer Rockmusiker, Sänger der Hardrockband Uriah Heep
 Kirby Hensley (1911–1999), US-amerikanischer Unternehmer
 Nicole Hensley (* 1994), US-amerikanische Eishockeytorhüterin und -trainerin
 Pamela Hensley (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Tim Hensley (1963–2013), US-amerikanischer Country-Musiker
 Walter Lewis Hensley (1871–1946), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hensleigh
 Hensley Settlement, Museum
 Hensley Township